Antiandalucismo puede hacer referencia a: 

 Antiandalucismo, una teoría lingüística; o
 Antiandalucismo, un fenómeno sociológico.